Kamaruddin ist der Familienname folgender Personen:

 Haziq Kamaruddin (1993–2021), malaysischer Bogenschütze
 Norliyana Kamaruddin (* 1991), malaysische Leichtathletin